Армилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 4 км². Население — 21895 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Situación de Armilla
 Imagen aérea en Google Maps

Муниципалитеты Гранады